Pescador (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Cebu
 Pescador (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Pescadores, een eilandengroep tussen Taiwan en China